Грипич — українське прізвище.

 Грипич Володимир Григорович (1923—2005) — український режисер.
 Грипич Ганна Іванівна (1925—2011) — майстриня керамічної іграшки та розпису.
 Грипич Костянтин Миколайович (1906—?) — український живописець.
 Грипич Лідія Леонтіївна (1925—1983) — українська актриса.
 Грипич Олексій Львович (1891—1983) — російський театральний режисер.

Українські прізвища